El municipio de Goshen (en inglés: Goshen Township) es un municipio ubicado en el condado de Clearfield en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 496 habitantes y una densidad poblacional de 3.9 personas por km².

Geografía 
El municipio de Goshen se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $28,000 y los ingresos medios por familia eran de $35,000. Los hombres tenían unos ingresos medios de $25,250 frente a los $17,000 para las mujeres. La renta per cápita de la localidad era de $12,255. Alrededor del 17,5% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Pensilvania
Localidades del condado de Clearfield